«Секретная шестёрка» () — докодексовая криминальная драма. Уоллес Бири сыграл в ней роль «Скотобоя Скорпиона», характер которого отчасти основан на биографии известного американского гангстера Аль Капоне. В ленте также снялись Льюис Стоун, Джонни Мак Браун, Джин Харлоу, Кларк Гейбл, Марджори Рэмбю и Ральф Беллами.

Сюжет 
Бутлегер и владелец кафе Джонни Фрэнкс принимает в свою банду новичка со скотобойной фабрики Луиса Скорпиона. В борьбе за овладение и расширение территории рынка сбыта Скорпион в итоге берет на себя функции вожака банды, когда расправляется с Джонни, который, почувствовав конкурента в лице Скорпиона, решил его подставить. Скорпион становится богатым и получает власть над городом в течение нескольких лет. Но ему мало невидимой власти: он хочет заняться политикой и сесть в кресло мэра.

В ролях 
 Уоллес Бири — Луис «Луи» Скорпион
 Льюис Стоун — Ричард 'Ньювт "Ньютон
 Джонни Мак Браун — Генк Роджерс
 Джин Харлоу — Энн Кортленд
 Марджори Рэмбю — Пичис
 Кларк Гейбл — Карл Лакнер
 Ральф Беллами — Джонни Фрэнкс

Ссылки

Примечания 

Фильмы MGM
Фильмы США 1931 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Джорджа Хилла